Грималюк — українське прізвище

Відомі носії 
 Василь Грималюк (псевдо «Моґур»; 1920—1998) — український народний музика з Гуцульщини.
 Данило Грималюк (1892—1919) — український військовик, сотник УГА.
 Іван Грималюк (1904—1989) — український майстер художнього випалювання на дереві. Заслужений майстер народної творчості УРСР, член Спілки художників СРСР.
 Микола Грималюк ( 1954) — український живописець, доцент кафедри академічного живопису Львівської національної академії мистецтв, член Національної спілки художників України.
 Ростислава Грималюк ( 1960) — українська мистецтвознавиця, доцент кафедра книжкової графіки Української академії друкарства, старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства Інституту народознавства НАН України. Кандидат мистецтвознавства, членкиня Національної спілки художників України.

Українські прізвища
Прізвища на -юк